La saison 1932-1933 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le First Vienna FC qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le SK Rapid Vienne et 10 sur le tenant du titre, le SK Admira Vienne. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1932 en Autriche
1933 en Autriche